Отворено првенство Аустралије у тенису 2019. или само Аустралијан опен 2019 био је тениски гранд слем турнир који се одржао на Мелбурн парку, Мелбурн од 14. до 27. јануара. Било је то 107. издање Аустралијан опена, 51. у Опен ери и први Гренд слем године. Тенисери су се такмичили у сингловима, дубловима и мешаним дубловима. Појединачно су се такмичили јуниори и тенисери у инвалидским колицима у синглу и дублу. На овом турниру први пут је спроведено да у финалном сету тенисери играју тај-брејк.

Роџер Федерер и Каролина Возњацки били су браниоци титула, премда нису били успешни у одбрани исте; Федерер је у четвртом колу изгубио од Стефаноса Циципаса, а Возњацкија је изгубила у трећем колу од Марије Шарапове.

Новак Ђоковић освојио је титулу у синглу на Аустралијан опену, победивши Рафаела Надала у сетовима са 6:3, 6:2, 6:3. Наоми Осака победница је женског финала, победивши Петру Квитову са 7:6, 5:7, 6:4 и освојила женску титулу у синглу.

Подела поена и новца

Дистрибуција поена 
Испод су наведене табеле које садрже тачан број бодова које тенисер добија у одређеном кругу на АТП листи, након завршетка самог турнира.

Поени за сениоре

Поени за играче у инвалидским колицима

Јуниорски поени

Новчана награда 
Укупни новчани износ Аустралијан опена за 2019. годину увећан је за 14%, на рекордних 62.500.000 аустралијских долара.

*по целом тиму

Валута новчаних награда је аустралијски долар.

Синглови

Мушкарци

Жене

Спонзори 

 Luzhou Laojiao
 Емирејтс
 Киа Моторс
 АНЗ
 Акор хотелс
 Блекморс
 Инфосис
 Мастеркард
 Ролекс
 Гантен
 Дерући
 Лаваца
 Берила груп
 ЦПА Аустралија

Референце

Спољашње везе 

 Званични веб-сајт Аустралијан опена
 

 
Тенис 2019.